Fränkischer Haken steht für:

 den Speer Ango
 den Parierdolch Degenbrecher